Juchnowiec Kościelny est le nom :
 de la gmina de Juchnowiec Kościelny, dans le powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Juchnowiec Kościelny, chef-lieu de cette gmina